Le tournoi de tennis de Suzhou est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 5 au .

Shahar Peer remporte le simple dames. En finale, elle bat Zheng Saisai.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Michaëlla Krajicek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suzhou
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Suzhou
Tennis en Chine en 2013
Tennis en août 2013